

Бозієнь () — комуна у повіті Нямц.
 Бозієнь () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Бозієнь.
 Бозієнь () — село у повіті Прахова. Входить до складу комуни Финтинеле.
 Бозієнь () — село у повіті Ботошані. Адміністративно підпорядковується місту Севень.

Бозієнь () — село у Гинчештському районі.